Carlo Tecce – giornalista italiano
 Giorgio Tecce – biologo italiano
 Laura Tecce – giornalista e sociologa italiana
 Raffaele Tecce – politico italiano